Николай Владимирович Иванов:
 Иванов, Николай Владимирович (21.03.1907 — 29.12.1976) — психиатр, профессор; 1954−1976 завкафедрой психиатрии Горьковского медицинского института.
 Иванов, Николай Владимирович (род. 1964) — советский и российский футбольный арбитр, в прошлом футболист.
 Иванов, Николай Владимирович (род. 1954) — российский и американский математик.
 Иванов, Николай Владимирович (род. 2000) — белорусский футболист.